Jméno Hel může označovat:
 Hel (město) – město v Polsku ležící na Helské kose
 Hel (bohyně) – bohyně severské mytologie
 místo Helheim, kde tato bohyně vládne
 viking-rocková skupina Hel ze Švédska
 Hel (album) – album skupiny Týr
 asteroid 949 Hel
 Nakladatelství HEL

Podobné názvy 
 Hell

Externí odkazy